Wasserrucksack steht für: 
 Ein Gerät zur dezentralen Wasseraufbereitung zur humanitären Hilfe, siehe Wasserrucksack
 Ein Hilfsmittel zur Brandbekämpfung, siehe Löschrucksack